2-й чемпионат Европы по футболу среди девушек до 19 лет прошёл с 25 июля по 3 августа 2003 года в немецкой федеральной земле Саксония. В турнире принимали участие спортсменки, родившиеся после 1 января 1984 года. Победу впервые одержала сборная Франции.

Квалификация

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 УЕФА
 RSSSF

2003 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет
Чемпионаты Европы в Германии
Спорт в Германии в 2003 году
Июль 2003 года
Август 2003 года
Футбол
Международные соревнования по футболу в Германии